Unterseeboot 29 ou U-29 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première, la Seconde Guerre mondiale et plus tard:
Le Unterseeboot 29, de type U 27, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été construit en 1913 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé le .
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
UB-29, un sous-marin de type UB II lancé en 1916 et qui a été coulé le  au large d'Ostende.
UC-29, un sous-marin de type UC II lancé en 1916 et qui a été coulé le .

L'Unterseeboot 29, un sous-marin de type VII.A, qui a été lancé en 1936 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été sabordé le .
L'Unterseeboot 29, un sous-marin de type 206 de la Bundesmarine, qui a été lancé en 1974 et qui a été désarmé en 2004.

Unterseeboot 29 ou U-29 ou U-XXVIX peut faire référence également à:
L'Unterseeboot 29, de la classe U-27, sous-marin de la marine austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale.
 U-29, bande dessinée de Florent Calvez et Rotomago, parue en 2005 aux éditions Akileos, adaptée de la nouvelle Le Temple d'H.P. Lovecraft

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1930
Bateau des années 1970